Hearts of Space:
 Hearts of Space (радиошоу) — еженедельное синдицированное общественное радиошоу в США.
 Hearts of Space Records — американский звукозаписывающий лейбл, который принадлежит независимому дистрибьютеру Valley Entertainment.